Спортивные клубы «Спорт»:
 «Спорт» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга, Россия.
 «Спорт» — футбольный клуб из Таллина, Эстония.
 «Спорт» — хоккейный клуб из Вааса, Финляндия.
 «Спорт» — название российской женской футбольной команды «Танаис» из города Воронеж в 1994—1995 годах.
 «Спорт Ресифи» — футбольный клуб из Ресифи, Бразилия.
 «Горняк-Спорт» — украинский футбольный клуб из Горишних Плавней.